Dla ciebie miły (utwór)
 Dla ciebie miły (album 1967)
 Dla ciebie miły (album 1992)